Sylvester puede referirse a:

Lugares 
 Sylvester (Georgia), ciudad del condado de Worth.
 Sylvester (Virginia Occidental), pueblo del condado de Boone.
 Sylvester (Wisconsin), pueblo del condado de Green.

Apellido 
 Gustavo Sylvestre (1962-), periodista argentino.
 Harold Sylvester (1949-), actor estadounidense.
 James Joseph Sylvester (1814-1897), matemático inglés.
 Mike Sylvester (1951-), jugador de baloncesto estadounidense.

Nombre 
 Sylvester Baxter (1850-1927), historiador estadounidense.
 Sylvester Graham (1794-1851), nutricionista estadounidense.
 Sylvester Gray (1967-), jugador de baloncesto estadounidense.
 Sylvester Groth (1958-), actor y tenor alemán.
 Sylvester James (1947-1988), cantante estadonunidense.
 Sylvester McCoy (1943-), actor escocés.
 Sylvester Mubayi (1942-), escultor zimbabuense.
 Sylvester Norris (1957), jugador de baloncesto estadounidense.
 Sylvester Sim (1983-), cantante de Singapur.
 Sylvester Stallone (1946-), actor estadounidense.
 Sylwester Szmyd (1978-), ciclista polaco.
 Sylvester Terkay (1970-), apodado The Predator, luchador estadounidense.
 Sylvester Williams (1958-), jugador de baloncesto estadounidense.

En la ficción 
 Sue Sylvester, personaje de Glee.
 El gato Silvestre (Sylvester en el original).
 El tío Sylvester (Sylvester, or the wicked uncle), novela de Georgette Heyer.

Otros 
 ''Pyrus slvester, especie de árbol caducifolio.
 Medalla Sylvester, premio a la investigación matemática.
 Ley de inercia de Sylvester, teorema acerca de métricas sobre espacios vectoriales.
 Sucesión de Sylvester, en la que cada número es el producto de todos los anteriores, más uno.